Anhalt é uma região histórica da Alemanha, atualmente integrada ao estado da Saxônia-Anhalt.

O nome Anhalt pode referir-se a:

 Principado de Anhalt
 Ducado de Anhalt
 Estado Livre de Anhalt
 Anhalt-Bernburg
 Anhalt-Dessau
 Anhalt-Dessau-Köthen
 Anhalt-Köthen
 Anhalt-Pless

Desambiguações de topônimos